Гостево — название нескольких населённых пунктов в России:
 Гостево — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Гостево — село в Котельничском районе Кировской области.
 Гостево — деревня в Мценском районе Орловской области.